Mane kan syfta på:

 José Manuel Esnal (1950–), en spansk fotbollstränare

Geografi

Frankrike 

 Mane, Alpes-de-Haute-Provence, 
 Mane, Haute-Garonne,

Indonesien 

 Kecamatan Mane, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar